Toyota Grand Prix of Long Beach 2008 — это последняя в истории гонка Мировой серии Champ Car, вошедшая в зачёт объединённой серии IRL IndyCar.

Гонка состоялась 12 апреля 2008 года в один день с 3-им этапом серии Indy Racing League — Indy Japan 300, проходившим в Мотеги (Япония).

Этап прошёл в третий уик-энд апреля на 3,167-километровой временной уличной трассе в американском Лонг-Бич.

Права на показ гонки у американского телеканала ESPN2.

Из 20 пилотов заявившихся на старт только трое представляют США.

Общая информация 
В Гран-при Лонг-Бич приняли участие команды завершавшей своё существование серии Champ Car, в то время как в японском этапе участвовали команды бывшей IRL. Очки, полученные гонщиками в Лонг-Бич пошли в зачёт объединённой серии IRL IndyCar. Из-за разницы в часовых поясах гонщики могли бы попытаться принять участие в обеих гонках, поэтому такая возможность была запрещена регламентом объединённой серии.

Проблема одновременности двух этапов объединённой серии возникла из-за позднего объединения серий Indy Racing League и Champ Car, когда уже были сформированы календари этих чемпионатов. Договориться удалось по всем пунктом кроме этого — Тони Джордж и Кэвин Кэлховен хотели оставить оба этапа в календаре, но не смогли их развести по неделям из-за уже подписанных контрактов со спонсорами.

Вице-лидер прошлого чемпионата и пилот чемпионского болида № 02 Джастин Уилсон завоевал поул, но в гонке не смог подтвердить свою скорость — британец уже вскоре после старта потерял лидерство, а после 12 кругов и вовсе вынужден был сойти — отказал двигатель.

Со старта лучше всего ушёл пилот KV Racing Уилл Пауэр — австралиец уверенно возглавлял пелотон почти всю гонку и одержал свою третью победу в рамках серии Champ Car.

Автором наибольшего прорыва становится Давид Мартинес. Мексиканец квалифицировался лишь 18-м, но в гонке смог прорваться в Top10 — финишировав восьмым.

Девять пилотов выступали в этой гонке только как пилоты бывшего Champ Car. Им не начислены очки в зачёт объединённой серии.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

Лонг-Бич
Апрель 2008 года
Моторные виды спорта
2008